Miejscowości w Polsce, nazwy niestandaryzowane
 Kolonia Biała – część miasta Hajnówka w woj. podlaskim
 Kolonia Biała – część miasta Biała Podlaska w woj. lubelskim
 Kolonia Biała – kolonia wsi Borów w woj. dolnośląskim w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz